Сукачи  — топоним.

Беларусь 
 Сукачи — деревня, Именинский сельсовет, Дрогичинский район, Брестская область
 Сукачи — деревня, Ленинский сельсовет, Житковичский район, Гомельская область

Украина 
 Сукачи — село в Иванковском районе Киевской области
 Сукачи — село в Старовыжевском районе Волынской области